Lovecraftova země může znamenat:

 Lovecraftova země (termín) – termín vytvořený Keithem Herberem pro nové anglické prostředí podivných příběhů Howarda Phillipse Lovecrafta a dalších
 Lovecraftova země (román) – román z roku 2016 od Matta Ruffa
 Lovecraftova země (seriál) – televizní seriál podle stejnojmenného románu